České příjmení Vokroj nosí více osobností, v současné době existuje v Česku přibližně devadesát mužů a devadesát žen s tímto příjmením, které pochází od Blatné na Strakonicku (zde se také nachází největší dochovaný rodokmen), kde vzniklo zřejmě zkomolením jména přistěhovaného sloužícího.

K jeho rozšíření do většiny českých okresních měst došlo během 20. století zejména osídlením severozápadního pohraničí po druhé světové válce (Cheb, Tachovsko) a přestěhováním za prací (do Prahy již dříve).

 František Vokroj (* 1876) – učitel, legionář
 pplk. vet. MVDr. František Vokroj – přednosta veterinární služby hraničního pásma XI. v září 1938 (mobilizace ČSA)
 Karel Vokroj – učitel v Oltyni
 Jiří Vokroj – v letech 1952-1959 ředitel školy v Hodušíně
 Martin Vokroj – hudebník
 Milan Vokroj (1925-2000) – hudební teoretik z Českých Budějovic
 pplk. tel. Václav Vokroj – velitelství telegrafního vojska skupina B (dopravní) v září 1938 (mobilizace ČSA)

 Jana Vokrojová – zaměstnankyně divadla, která hrála ve filmu Nejistá sezóna

Reference

Externí odkazy 
 digitalizované matriční knihy z Blatné a okolních far

Česká příjmení
Lidé ze Strakonic
Lidé z Blatné
Lidé z Chebu